Чемпіонат Швейцарії з хокею 1913 — 5-й чемпіонат Швейцарії з хокею, чемпіоном став вдруге ХК «Ле-Аван».

Підсумкова таблиця

Результати

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія